Sammarcellinesi – abitanti di Monti (Gaiole in Chianti)
Sammarcellinesi – abitanti di San Marcellino (Italia)